Puchar Luksemburga w piłce siatkowej mężczyzn – cykliczne krajowe rozgrywki sportowe, organizowane corocznie od sezonu 1965/1966 przez Luksemburski Związek Piłki Siatkowej dla luksemburskich męskich klubów siatkarskich.

Zdobywcy pucharu

Bibliografia 
 

!